Уилтшир:

 Уилтшир — церемониальное графство на юге Англии в составе региона Юго-Западная Англия.
 Уилтшир — одна из двух унитарных единиц церемониального графства Уилтшир.
 Уилтшир, Стивен (род. 1974) — британский архитектурный художник.
 Граф Уилтшир — английский пэрский титул, известный с XII века.